Greenpoint bezeichnet
Greenpoint (Neuseeland) in Neuseeland
Greenpoint (Brooklyn) in den USA

Siehe auch:
Green Point